Пётр Воронянский:
 Воронянский, Пётр Александрович — Георгиевский кавалер; майор; № 6336; 11 декабря 1840.
 Воронянский, Пётр Леонидович — Георгиевский кавалер; ротмистр; 15 марта 1917 (посмертно).